Пейка́н (: переводится как «стрела») может означать:

 Paykan — иранский автомобиль, выпускавшийся в 1967—2005 годах в Иране компанией Iran Khodro, а с 2005 года в Судане компанией Khartoum Transportation Company. Первый автомобиль произведённый в Иране и один из самых распространённых автомобилей в Иране.
 Пейкан — иранский волейбольный клуб из Тегерана
 Пейкан — иранский футбольный клуб из города Кередж.
 Пейканом — деревня в бахше Джаркави Софла шахрестана Исфахан одноимённого остана Ирана.
 Пейкан — бывшее название деревни в бахше Али Садр шахрестана Кабудараханг остана Хамадан Ирана.
 Пейкан — иранский ракетный катер.